Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Tier IVa, se dispute du 19 au .

Sarah Pitkowski remporte le simple dames. En finale, elle bat Cristina Torrens Valero, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evgenia Kulikovskaya et Sandra Nacuk.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Budapest
Sport en Hongrie en 1999
Tennis en avril 1999